Никкун Бак Хорведжкул (, ; род. 24 июня 1988, Ранчо-Кукамонга, Калифорния, США) — тайский рэпер, певец, автор-исполнитель, фотомодель и актёр, более известен под сценическим именем Никхун (, ). Является участником хип-хоп бой-бенда 2PM.

Биография 
Никхун родился в Ранчо-Кукамонга, Калифорния. Его родители этнические китайцы из Таиланда. Его бабушка по отцовской линии из Наняна, Китай, а дедушка китаец в Таиланде. Его мама Енджит Хорвшкул родилась в Таиланде, её родители являются ханьянскими иммигрантами из Китая. Она является главным исполнительным директором тайской фармацевтической компании «Union Medical», созданная в 1976 году, которая действует как импортер и дистрибьютор. У Никхуна также есть родственники в Гуанчжоу.

Никхун богатого происхождения, поэтому в Южной Корее его прозвали «Тайским Принцем». У него есть старший брат Никчан, и две младшие сестры: Ничхима и Начджари. В возрасте 5 лет он переехал в Таиланд из США и начал учиться в Dhepkanjana School и Tangpiroondham School. В 12 лет, он учился в Wanganui Collegiate School, Новая Зеландия. Позже, он снова вернулся в США для того, чтобы окончить обучение в Los Osos High School, Ранчо-Кукамонга, Калифорния. Позже он посетил музыкальный концерт, который устроило JYP Entertainent.

После прохождения прослушивания, организованное JYP Entertainment, Никхун подписал десятилетний контракт, но позже повторно подписал контракт на восемь лет, не включая подготовку и разные репетиции. В 2006 году он прибыл в Южную Корею, и был помещен в класс с 24 другими стажерами. Пак Джин Ён сообщил ему, что первым, чему необходимо научится Никхуну, это: хорошо петь и танцевать, выучить корейский и разговорный китайский, а также оказаться на самом верху. Его первое появление на публике было на «Горячей Крови», канала MNET. Эта передача рассказывала о физической подготовке 13 участников, а также о соревновании между ними на место в группах 2АМ и 2РМ.

Как гражданин мужского пола в Таиланде, он был подвержен военному проекту лотереи в 2009 году и впоследствии получил освобождение от военной службы.

Личная жизнь 
Встречался с Тиффани из гёрл-группы Girls' Generation, однако пара рассталась в 2015 году. По словам приближённых источников, они встречались около пяти лет.

Карьера

2РМ 
4 сентября 2008 года Никхун дебютировал, как участник 2РМ с синглом «10 Points out of 10 Points» (Корейский: «10점 만점에 10점») из их первого альбома «Hottest Time of the Day». Они выпустили 5 альбомов в Корее и 4 альбома в Японии.

Сольная деятельность 
В 2010, 2011, 2013 Никхун был ведущим на Korean Music Wave в Банкоге. В 2010 году Никхун, Тэкен и Юн Ен Хи получили ведущую роль в двенадцати минутном музыкальной видео-дораме для Cass Beer, которая была выпущена 8 февраля. Он также был ведущим на «Superstar Survival». В июне 2010 он снимался во втором сезоне «Молодоженов», являясь второй половинкой Виктории из f(x). Пара, известная как Кхунтория была представлена на шоу в 2011 году.

В 2011 Никхун появился в музыкальном видеоклипе сингла «Touch (觸動)» Вилбер Пэна, который вышел 31 января. В мае он стал новой моделью Everland's Caribbean Bay Aqualoop CF. Он также снялся в японской живой экранизации «Ouran High School Host Club», как Лоуренс, президент сингапурский корпорации. Позже, в 2012 он снялся в тайском фильме «Seven Something».

В 2013 он снялся в китайской дораме «One and a Half Summer», в которой он получил роль главного героя. Серии выпускались между июнем и июлем 2014 года. В 2014 он также получил второстепенную роль в тайском фильме «Chalouis». Никхун объединился с Чон Юн Хва из CNBLUE, Баро из B1A4, Мино из Winner для проекта «Lucky Boys» на SBS Gayo Daejun 2014 года. Никхун и Баро также были ведущими.

В 2015 он снялся в китайском фильме «Forever Young, Gardenia in Blossom» (Forever Young, 栀子花开), играя с Ли Ю Фэйнг и Цзан Хю Ви. Никхун также был специальном гостем на тайском шоу «Yes Sir My Boss».''''

Дискография

Сольные работы 
 Тайские песни
 2008: «We Become One»
 2009: «Let’s Take a Break»
 2009: «Cute»
 Японские песни
 2014: «So Wonderful»
 2015: «Miss Wonderful»
 2015: «Maybe You Are»

Композиции

Сотрудничество

Оригинальные саундтреки

Фильмография

Дорамы

Фильмы

Реалити-шоу

Корейские развлекательные шоу

Тайские шоу

Китайские шоу

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Республики Корея
Певцы и певицы Таиланда
Музыканты 2PM